Гвинейская лесосаванна — экорегион в Западной Африке, который состоит из чередующихся полос леса, саванны и пастбищ, простирается с востока на запад и граничит с Нигерскими переходными лесами вблизи побережья и с  в глубине континента.

Описание 

Гвинейская лесосаванна занимает площадь 673 600 км², простираясь от западного Сенегала до восточной Нигерии, заходя на территорию Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуара, Ганы, Того и Бенина. Камерунское нагорье в восточной Нигерии и Камеруне отделяет Гвинейскую лесосаванну от , которая лежит восточнее. Дагомейский разрыв — это регион в Того и Бенине, где лесосаванна выходит на побережье, и который отделяет  Гвинеи, Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуара и Ганы от  Нигерии и Камеруна.

Флора 

Этот регион преимущественно занят степями и пастбищами, которые пересекаются деревьями, растущими вдоль водных потоков и на склонах холмов, с постоянно возникающими пожарами, которые сдерживают рост деревьев на открытой местности.  — это дерево, которое является более устойчивым к огню.

Фауна 

Чередование лесов и степей обеспечивает средой обитания ряд крупных видов млекопитающих, таких как , , антилоп, в том числе  и , также встречаются более локализованные виды:  и .

Водно-болотные угодья региона богаты птицами, включая  и .

Населённые пункты 

Экорегион покрывает большие территории многих западноафриканских стран, в том числе:

 В Сенегале — большую часть южной , включая город Зигиншор.
 Всю внутреннюю Гвинею-Бисау
 В Гвинее — полосу низинных площадей, параллельную побережью и затем спускающуюся на юго-восток от центральных гор, включая города Фрия, Киндия и Кисидугу.
 В Северной Сьерра-Леоне включает города Макени и .
 Кот-д’Ивуар — полоса по всему среднему востоку страны от департамента  через второй по величине город страны Буаке.
 Широкой полосой проходит по Гане в том числе по области к востоку от озера Вольта, где главным городом является Хо.
 Того — южные плато.
 Бенин — южные районы, включая город .
 В Нигерии — большая площадь, включая города Ибадан, чьё название означает где лес встречается с саванной, столицу страны город Абуджа, Локоджу, где встречаются реки Нигер и Бенуэ, Энугу и Макурди.

Охрана 
Данная территория заселена людьми на протяжении тысячелетий и очень мало защищена от них. Из охранных территорий здесь расположен национальный парк Сьерра-Леоне .

См. также 
 Камерунские высокогорные леса

Ссылки 
 

Экорегионы по алфавиту
Западная Африка